YRB steht für:
 Flughafen Resolute Bay, Nunavut, Canada (IATA-Code)

yrb steht für:
 Yareba, eine Papuasprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung